Ро́бертс Крустс (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской, смешанной и смешанной парной сборных Латвии участник чемпионатов мира и Европы.

Пятикратный чемпион Латвии среди мужчин, трёхкратный чемпион Латвии среди смешанных команд, чемпион Латвии среди смешанных пар.

Как тренер различных сборных Латвии участник чемпионатов мира и Европы.

Достижения 
 : золото (2004, 2006, 2013, 2014, 2015), серебро (2003, 2005, 2007, 2009), бронза (2002, 2008, 2010, 2011, 2017).
 : золото (2005, 2008, 2012), серебро (2006).
 : золото (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера 
национальных сборных:

клубных команд:

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии